Příjmení Townsend nese více různých osobností:

 Devin Townsend (* 1972) – kanadský hudebník a producent
 Ernest Townsend (1880–1944) – anglický portrétista
 Rob Townsend (* 1947) – britský rockový bubeník
 Sue Townsendová (1946–2014) – anglická spisovatelka, autorka dětské literatury a dramatička
 Taylor Townsend – rozcestník